zenit – punkt na niebie dokładnie ponad pozycją obserwatora
 Zenit – marka aparatów fotograficznych
 Zenit – dom handlowy w Katowicach
 Zenit Petersburg – klub piłkarski